Комсомо́льский — прилагательное, обозначающее принадлежность к комсомолу. Также название ряда населённых пунктов на территории бывшего СССР.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Комсомольский — посёлок в Солигорском районе Минской области.
 Комсомольский — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Комсомольский — прежнее название села Комсомол в Макатском районе Атырауской области. 
 Комсомольский — прежнее название села Мереке Наурзумского района Костанайской области.

Россия 
Адыгея
 Комсомольский — посёлок, Кошехабльский район

Алтайский край
 Комсомольский — посёлок, Мамонтовский район
 Комсомольский — посёлок, Павловский район
 Комсомольский — посёлок, Солонешенский район
 Комсомольский — посёлок, Топчихинский район

Архангельская область
 Комсомольский — посёлок, Вельский район
 Комсомольский — посёлок, Красноборский район

Астраханская область
 Комсомольский — посёлок, Красноярский район

Башкортостан
 Комсомольский — село, Давлекановский район
 Комсомольский — деревня, Дуванский район
 Комсомольский — село, Караидельский район
 Комсомольский — деревня, Миякинский район

Белгородская область
 Комсомольский — посёлок, Белгородский район
 Комсомольский — посёлок, Прохоровский район

Волгоградская область
 Комсомольский — посёлок, Калачёвский район
 Комсомольский — посёлок, Новониколаевский район
 Комсомольский — посёлок, Палласовский район

Вологодская область
 Комсомольский — посёлок, Бабушкинский район

Воронежская область
 Комсомольский — посёлок, Бутурлиновский район
 Комсомольский — посёлок, Рамонский район
 Комсомольский — посёлок, Таловский район

Дагестан
 Комсомольский — пгт, Город Кизляр

Калмыкия
 Комсомольский — посёлок, Черноземельский район

Кемеровская область
 Комсомольский — посёлок, Топкинский район

Кировская область
 Комсомольский — посёлок, Котельничский район

Коми
 Комсомольский — пгт, Муниципальное образование городского округа «Воркута»

Костромская область
 Комсомольский — до 2001 г. название посёлка Комсомолка в Макарьевском районе.

Краснодарский край
 Комсомольский — посёлок, Белореченский район
 Комсомольский — посёлок, Гулькевичский район
 Комсомольский — посёлок, Кавказский район
 Комсомольский — посёлок, Кореновский район
 Комсомольский — посёлок, Курганинский район
 Комсомольский — посёлок, Кущёвский район
 Комсомольский — посёлок, Новокубанский район
 Комсомольский — посёлок, Тимашёвский район
 Комсомольский — микрорайон в г. Краснодаре

Красноярский край
 Комсомольский — посёлок, Идринский район

Курская область
 Комсомольский — посёлок, Пристенский район

Марий Эл
 Комсомольский — посёлок, Моркинский район
 Комсомольский — посёлок, Советский район

Мордовия
 Комсомольский — пгт, Чамзинский район

Нижегородская область
 Комсомольский — посёлок, Богородский район
 Комсомольский — посёлок, городской округ город Шахунья

Новосибирская область
 Комсомольский — посёлок, Куйбышевский район

Омская область
 Комсомольский — посёлок, Исилькульский район

Оренбургская область
 Комсомольский — посёлок, Адамовский район
 Комсомольский — посёлок, Александровский район
 Комсомольский — посёлок, Грачёвский район
 Комсомольский — посёлок, Кваркенский район

Орловская область
 Комсомольский — посёлок, Ливенский район

Пермский край
 Комсомольский — посёлок, Кунгурский район
 Комсомольский — посёлок, Юрлинский район

Ростовская область
 Комсомольский — посёлок, Зерноградский район
 Комсомольский — посёлок, Кашарский район
 Комсомольский — посёлок, Морозовский район

Рязанская область
 Комсомольский — посёлок, Рыбновский район

Самарская область
 Комсомольский — посёлок, Борский район
 Комсомольский — посёлок, Кинельский район

Саратовская область
 Комсомольский — посёлок, Базарно-Карабулакский район
 Комсомольский — посёлок, Мирное сельское поселение, Дергачевский район
 Комсомольский — хутор, Озинский район
 Комсомольский — посёлок, Петровский район

Свердловская область
 Комсомольский — посёлок, Городской округ Талицкий

Тверская область
 Комсомольский — посёлок, Калининский район
 Комсомольский — посёлок, Фировский район

Тульская область
 Комсомольский — бывший посёлок городского типа, ныне микрорайон города Донской
 Комсомольский — посёлок, Киреевский район
 Комсомольский — посёлок, Узловский район

Тюменская область
 Комсомольский — посёлок, Вагайский район
 Комсомольский — посёлок, Голышмановский район
 Комсомольский — посёлок, городской округ Заводоуковский

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
 Комсомольский — посёлок, Октябрьский район
 Комсомольский — до 1992 г. название города Югорск.

Челябинская область
 Комсомольский — посёлок, Аргаяшский район
 Комсомольский — посёлок, Брединский район
 Комсомольский — посёлок, Варненский район
 Комсомольский — посёлок, Кизильский район

Чукотский автономный округ
 Комсомольский — пгт, Чаунский район

Чечня

 Комсомольский — до 1961 г. название села Пригородное Грозненского района.

Узбекистан 
 Комсомольский — название посёлка Янги Маргилан Ферганской области, с начала 1979 по 1995 год.

Украина 
 Комсомольский — прежнее название посёлка городского типа Графское в Волновахском районе Донецкой области.
 Комсомольский — прежнее название посёлка Лагидное в Сватовском районе Луганской области.
 Комсомольский — посёлок в составе города Свердловск Луганской области.

Другие объекты 
 Комсомольский — прежнее название острова Монастырский на реке Днепр в городе Днепр.

См. также 
 Комсомольский бульвар (Таганрог)
 Комсомольский заповедник
 Комсомольский переулок
 Комсомольский проезд (Липецк)
 Комсомольский проспект
 Комсомольский район

 Комсомол (значения)
 Комсомолец
 Комсомолка
 Комсомольск
 Комсомольская
 Комсомольское